

Chefs de corps

Histoire

1918 
Lors de l'Offensive du printemps, le  de Manchester est au centre de la défense britannique, durant la journée du , le régiment est entièrement décimé devant le village d'Hargicourt (Aisne).

Drapeau

Décorations

Devise

Personnalités

Faits d'armes

Notes et références 

Régiment décoré de la croix de guerre 1914-1918